Яган-Докья — посёлок в Малопургинском районе Удмуртской Республики Российской Федерации. Административный центр Бурановского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в южной части республики, в подзоне смешанных лесов, на реке Яганка, на расстоянии примерно 14 км к востоку от села Малая Пурга, административного центра района и в 30 км к югу от Ижевска, республиканской столицы.

Уличная сеть 
В селе 20 улиц (Азина, Берёзовая, Бурановская, Восточная, Заречная, Комсомольская, Молодёжная, Набережная, Новая, Октябрьская, Первомайская, Пионерская, Подгорная, Полевая, Прудовая, Садовая, Советская, Совхозная, Трактовая, Школьная) и три переулка (Зелёный, Советский, Школьный).

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной холодной многоснежной зимой и коротким относительно жарким летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 18,9 °C; самого холодного (января) — −14,3 °C. Вегетационный период длится 160—170 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 538 мм, из которых 353 мм выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в течение 160—165 дней.

История 
Впервые упоминается в 1710 году. По преданиям, основано выходцами из вавожского Докьявыла более 600 лет тому назад.

Население

Национальный и гендерный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения удмурты составляли 65 %, русские 32 % из 1285 чел., из них
609 мужчин, 676 женщин.

Инфраструктура 
Имеются основная средняя школа, участковая больница, клуб, библиотека.

Транспорт 
Яган-Докья доступна автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Яган-Докья».

Примечания 

Населённые пункты Малопургинского района